

Codici 
 AUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Araguaína (Brasile)
 aux – codice ISO 639-3 della lingua aurá

Informatica 
 A/UX – implementazione Unix prodotta da Apple Computer per i suoi computer Macintosh